Cliffe hace referencia a:

 Cliffe (Kent), Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Cliffe (Richmondshire), Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Cliffe (Selby), Inglaterra